Eredivisie (1986/1987) była 30. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytuł obroniła drużyna PSV Eindhoven. Tytuł króla strzelców zdobył Marco van Basten, który w barwach klubu AFC Ajax zdobył 31 goli.

Tabela końcowa

Baraże o udział w Pucharze UEFA

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1986 w piłce nożnej
1987 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1987 w Holandii
1986 w Holandii